Даунсвил има више значења:
 Даунсвил (Њујорк)
 Даунсвил (Висконсин)
 Даунсвил (Мериленд)
 Даунсвил (Луизијана)